Радослав Павловић се може односити на више особа:

 Радослав Павловић — кнез и војвода средњовјековне властелинске породице Павловића;
 Радослав Павловић (глумац) — српски телевизијски и филмски глумац;
 Радослав Павловић (драмски писац) — српски драмски писац;